Vohemar kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Iharana, ort, 
 Vohemar (flygplats i Madagaskar), 

Robotskapade Madagaskarförgreningar